Aberavon (Walisisch: Aberafan) ist ein Wahlkreis für die Wahlen zum Unterhaus des britischen Parlaments. (Nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Wahlkreis für das walisische Parlament)

Der Wahlkreis ist in  Südwales gelegen, am rechten Ufer des River Afan,   in der Nähe von dessen Mündung in die Swansea Bay.

Geschichte 
Der Wahlkreis wurde anlässlich der Unterhauswahl 1918 und der Teilung des Wahlkreises Swansea District gebildet. Außer bei der ersten Wahl fiel der Wahlkreis stets an die Labour Party. Ramsay MacDonald, der 1924 Labours Premierministers wurde, hatte das Mandat von 1922 bis 1929 inne. Der derzeitige Abgeordnete Stephen Kinnock ist der Sohn von Neil Kinnock, war Vorsitzender der Labour-Partei und Oppositionsführer von 1983 bis 1992.

Aberavon ist der sicherste Wahlkreis für Labour überhaupt; seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat der Labour-Kandidat das Mandat mit einem Stimmenanteil von mindestens 33 % gewonnen und, mit der Ausnahme von  2015, erzielte der Kandidat von Labour eine absolute  Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 2015 erzielte Kinnock nur 48,9 % der abgegebenen Stimmen in Aberavon, jedoch bei der Wahl von 2017 50,4 %.

Die Wahlkreisgrenzen 
Zum Wahlkreis gehörten bzw. gehören:
 1918–1950: Der damalige Borough Aberavon, die Urban Districts Briton Ferry, Glencorwg, Margam und Porthcawl, sowie ein Teil der Rural Districts von Neath und Penybont.
 1950–1983: Der Borough von Port Talbot, die Urban Districts von Glyncorrwg und Porthcawl sowie ein Teil des Rural District von Penybont.
 1983–1997: Der Borough von Afan und vom Borough von Neath die  Stimmbezirke Nr. 3 und 6.
 1997–2010: Der Borough von Port Talbot und vom Borough  Neath die Stimmbezirke Briton Ferry East, Briton Ferry West, Coedffranc Central, Coedffranc North und Coedffranc West.
 2010–jetzt: Vom Neath Port Talbot County Borough die Wahlbezirke  Aberavon, Baglan, Briton Ferry East, Briton Ferry West, Bryn und Cwmavon, Coedffranc Central, Coedffranc North, Coedffranc West, Cymmer, Glyncorrwg, Gwynfi, Margam, Port Talbot, Sandfields East, Sandfields West und Tai-bach.

Die bisherigen Abgeordneten des Wahlkreises

Die Wahlergebnisse seit den 1970ern

Wahlen in den 2010ern

Wahlen in den 2000ern

Wahlen in den 1990ern

Wahlen in den 1980ern

Wahlen in den 1970ern

Weblinks 
  (die Wahlergebnisse seit 1922)
 Electoral Calculus (die Wahlergebnisse seit 1955)
 2017 Election House Of Commons Library 2017 Election report
 A Vision Of Britain Through Time (Zahlen zu den Wahlberechtigten)
 Richard Kimber:  2008

Einzelnachweise 

Wahlkreis für das House of Commons (Wales)
Neath Port Talbot